Basel 1 steht für: 
 Basel I, Regelungen betreffend das Eigenkapital von Banken
 Radio Basel 1, Nordwestschweizer Privatradio